IDW est un sigle qui peut désigner :
 Inverse distance weighting (en français, pondération inverse à la distance), une méthode d'interpolation spatiale ;
Intellectual dark web, (en français, dark web intellectuel), un groupe d’experts et de penseurs ;
 , une centralisation de plusieurs bases de données fédérales et étatiques.

Voir aussi 
 IDW Publishing (où IDW signifie Idea and Design Works), un éditeur américains de bandes dessinées, de comics et de romans graphiques